Robrecht VII van Béthune (1200–1248), voogd van Atrecht, heer van Dendermonde en van Béthune en pair van Vlaanderen
 Robert VII van Auvergne (1282–1325), graaf van Auvergne en Boulogne